Hohenwaldeck bezeichnet:

 die Grafschaft Hohenwaldeck
 die Burg Hohenwaldeck
 den Ort Tokarewka (Kaliningrad) in der russischen Oblast Kaliningrad mit dem zwischen 1938 und 1946 gebräuchlichen deutschen Namen (bis 1938 Makunischken, Kreis Goldap/Ostpreußen)